Brede (plaats), plaats en civil parish in Groot-Brittannië
 Brede (parochie), parochie in Denemarken